Филлорета Рачи (, род. 31 марта 1994 г. Хертен, Германия), известная как Fifi — косовско-албанская певица и автор песен.

Биография

1994—2021: Ранняя жизнь и становление 
Филлорета Рачи родилась 31 марта 1994 года в Хертене, Германия, в албанской семье из Феризая, Косово. Выросшая в Германии, она заинтересовалась литературой и театром, а также музыкой и посещала музыкальную школу Приштины. Начиная свои первые попытки в музыкальной индустрии, Рачи участвовала в различных музыкальных конкурсах и конкурсах талантов, в том числе в Albanians Got Talent, The Voice of Albania и Top Fest. Взяв сценический псевдоним Fifi, она дебютировала с синглом «FrymomMu» в 2015 году. В марте 2021 года Televizioni Klan (ТВ-клан) объявил Рачи вместе с албанским певцом Бруно одной из участниц, отобранных для участия в 22-м выпуске Kenga Magjike, что ознаменовало её четвёртое подряд участие в конкурсе. Певица также появилась в первом сезоне албанского реалити-шоу Big Brother VIP в период с октября по ноябрь 2021 года.

2022—настоящее время: Предстоящий альбом и дальнейший успех 
В октябре 2022 года албанская национальная телекомпания Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) сообщила, что Рачи был одним из 26 артистов, вошедших в шорт-лист для участия в 61-м выпуске Festivali i Këngës с песней «Stop» («Остановиться»). Ведущий сингл «Vëmendje» («Внимание») с её предстоящего дебютного альбома был выпущен в ноябре 2022 года.

Дискография

Синглы

Автор песен

Примечания 

Певцы и певицы XXI века